Соревнования по парусному спорту на XXIX летних Олимпийских играх проводились с 9 по 21 августа в Международном парусном центре в Циндао. Центр располагается на Жёлтом море, в 690 километрах юго-восточнее Пекина.

Медали

Общий зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Открытые классы

Дисциплины 

Дисциплины включали четыре класса для мужчин, четыре для женщин и три смешанных открытых класса для мужчин и для женщин. Разыгрывалось 11 комплектов наград в следующих классах: «RS:X» и «470» отдельно для мужчин и для женщин; «Звёздный» и «Лазер» для мужчин; «Инглинг» и «Лазер Радиал» для женщин; «Финн», «49er» и «Торнадо» одновременно для мужчин и женщин.  Фактически в трёх последних соревновались 93 мужчины и только одна женщина —  из Бельгии в «Торнадо».

В классах яхт произошли следующие изменения:
 Класс парусной доски «Мистраль» заменен на «RS:X» и в мужской и в женской дисциплине
 В женском классе динги «Европа» заменен на класс «Лазер Радиал»

Классы яхт

Квалификационный отбор 
Приблизительно 75 % мест в каждом из классов были разыграны среди участников-лидеров Чемпионатов мира по парусным дисциплинам 2007 года, проводимых под эгидой ИСАФ. Оставшиеся 25 % мест разыграны на Чемпионатах мира 2008 года. Каждая страна в случае прохождения квалификационного отбора может выставить только по одной лодке в каждой дисциплине. Распределение путевок на Олимпиаду, разыгрываемых на Чемпионатах мира 2008 года, происходит среди государств, не получивших этого права в 2007 году.
Принимающая Олимпиаду страна — Китай — сможет выставить по одной лодке в каждой дисциплине без предварительного отбора.

Расписание квалификационных отборочных соревнований (ЧМ)

Страны 
Прово принять участие в олимпийских соревнованиях по парусному спорту добились представители 53 национальных олимпийских комитетов. Шесть стран из 53 приняли участие во всех дисциплинах: Китай (на правах принимающей страны), Австралия, Великобритания, Италия, США и Франция.

Ссылки 
 Парусный спорт на официальном сайте Игр    
 Sailing at the 2008 Beijing Summer Games. Олимпийская статистика  
 
 
 Сергей Борисов. Наша олимпийская история: 1996-2000-2004-2008-2012 Журнал Yacht Russia, вып. 88, 2016